Birkhahn ist

 die männliche Form des Birkhuhns
 ein Wappentier in der Heraldik, siehe Birkhahn (Wappentier)
 Birkhahn (Pferd) (* 1945), berühmtes Rennpferd, deutsches Rennpferd und Stammvater der deutschen Vollblutzucht
 ein preußisches Adelsgeschlecht Birckhahn (Adelsgeschlecht)

ein Ort in Brandenburg
 Birkhahn (Spremberg), Wohnplatz der Stadt Spremberg im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

ein Berg in Nordrhein-Westfalen:
 Birkhahn (Berg)

der Familienname folgender Personen:
 Astrid Birkhahn (* 1952), deutsche Politikerin (CDU) und Landtagsabgeordnete in NRW
 Bernd Birkhahn (* 1945), deutscher Schauspieler am Burgtheater
 Jakob Albrecht von Birkhahn (1733–1801), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Birkhan
 Birghan